Mignard ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Mignard (* 1965), französischer Jazzmusiker
 Nicolas Mignard (1606–1668), französischer Maler 
 Pierre Mignard (1612–1695), französischer Maler